Финал Кубка Шотландии по футболу 1985 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1984/85, в котором встречались клубы «Селтик» и «Данди Юнайтед». Матч состоялся 18 мая 1985 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Благодаря голам игроков «кельтов» Дэвида Прована и Фрэнка Макгарви победу со счётом 2:1 праздновали футболисты глазговского коллектива. Единственный мяч в составе «арабов» провёл Стюарт Биди.

Путь к финалу

«Селтик»

«Данди Юнайтед»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте The Celticwiki

1985
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Данди Юнайтед»
Футбол в Европе в 1985 году
События 18 мая
Май 1985 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1985 году